Bogusław Herse (1839–1880)
 Bogusław Herse (1872–1943)